Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2017/2018 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В 4-м туре «Манчестер Юнайтед» – «Бенфика» мяч в свои ворота забил Миле Свилар.

«Базель» (Базель)

ЦСКА (Москва) 

* В 5-м туре ЦСКА – «Бенфика» мяч в свои ворота забил Жардел.

«Бенфика» (Лиссабон)

Группа B

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В матче 1-го тура «Селтик» – ПСЖ мяч в свои ворота забил Микаэль Лустиг.

«Бавария» (Мюнхен) 

* В ответном матче 1/8 финала «Бешикташ» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Гёкхан Гёнюл.

В первом матче 1/4 финала «Севилья» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Хесус Навас.

«Селтик» (Глазго)

«Андерлехт» (Брюссель) 

* В матче 6-го тура «Селтик» – «Андерлехт» мяч в свои ворота забил Йозо Шимунович.

Группа C

«Рома» (Рим) 

* В ответном матче 1/2 финала «Рома» – «Ливерпуль» мяч в свои ворота забил Джеймс Милнер.

«Челси» (Лондон) 

* В матче 1-го тура «Челси» – «Карабах» мяч в свои ворота забил Максим Медведев.

В матче 6-го тура «Челси» – «Атлетико» мяч в свои ворота забил Стефан Савич.

«Атлетико» (Мадрид)

«Карабах» (Агдам)

Группа D

«Барселона» (Барселона) 

* В матче 2-го тура «Спортинг» – «Барселона» мяч в свои ворота забил Себастьян Коатес.

В матче 3-го тура «Барселона» – «Олимпиакос» мяч в свои ворота забил Димитрис Николау.

В матче 6-го тура «Барселона» – «Спортинг» мяч в свои ворота забил Жереми Матьё.

В первом матче 1/4 финала «Барселона» – «Рома» мячи в свои ворота забили Даниеле де Росси и Костас Манолас.

«Ювентус» (Турин)

«Спортинг» (Лиссабон) 

* В матче 3-го тура «Ювентус» — «Спортинг» мяч в свои ворота забил Алекс Сандро.

«Олимпиакос» (Пирей)

Группа E

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Севилья» (Севилья)

«Спартак» (Москва)

«Марибор» (Марибор)

Группа F

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Харькове в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Наполи» (Неаполь)

«Фейеноорд» (Роттердам)

Группа G

«Бешикташ» (Стамбул)

«Порту» (Порту) 

* В 1-м туре «Порту» – «Бешикташ» мяч в свои ворота забил Душко Тошич.

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

* В 5-м туре «Монако» – «РБ Лейпциг» мяч в свои ворота забил Жемерсон.

«Монако» (Монако)

Группа H

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В матче 3-го тура «Реал» – «Тоттенхэм Хотспур» мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан.

«Реал» (Мадрид)

«Боруссия» (Дортмунд)

АПОЭЛ (Никосия)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2017/2018

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

Футбол в Европе в 2017 году
Футбол в Европе в 2018 году
состав